

Северна Италия 
{| table width=100%
| width=50% valign="top" |

Южна Италия

Национален Финал

Победители 

Първенство на Италия по сезон